Belfegor – mitologiczny diabeł
 Belfegor – powieść Arthura Bernède
 Belfegor – upiór Luwru – film Jean-Paula Salomégo na podstawie powieści o tym samym tytule
oraz
 Belphegor – zespół muzyczny
 PZL M-15 (Belphegor) – polski samolot rolniczy o napędzie odrzutowym
 SNCAC NC.3021 Belphégor – francuski samolot doświadczalny